Bûndî, une ville du Rajasthan en Inde ;
 Bundi, une localité de la province de Madang en Papouasie-Nouvelle-Guinée ;
 Bundi, un secteur du territoire de Seke-Banza dans le Bas-Congo au Congo-Kinshasa.

Robert Dill-Bundi (1958-), coureur cycliste suisse
Silvio Bundi (1978-), coureur cycliste suisse